18-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 21—22 июня 1997 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене (Германия). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 19 женских легкоатлетических дисциплинах. Соревнования прошли при пасмурной и дождливой погоде.

В течение июня 1997 года в чешской Праге и ирландском Дублине состоялись соревнования в Первой лиге, в датском Оденсе и латвийской Риге — во Второй лиге.

В программе Кубка Европы дебютировали две новые дисциплины, прыжок с шестом и метание молота у женщин. Первое выступление метательниц молота принесло новый мировой рекорд: Ольга Кузенкова отправила снаряд на 73,10 м.

Британец Линфорд Кристи стал двукратным победителем соревнований: в беге на 100 и 200 метров. Первое место на стометровке оказалось для него восьмым подряд в рамках Кубка Европы, на дистанции вдвое длиннее — четвёртым подряд. Таким образом, Кристи установил абсолютный рекорд турнира как по общему количеству побед — 17 с учётом эстафет, так и с учётом только индивидуальных — 13. До 2008 года ни один легкоатлет не смог приблизиться к этим достижениям, после чего в связи с реорганизацией Кубка данные рекорды стали вечными.

Свой класс в тройном прыжке подтвердил рекордсмен мира Джонатан Эдвардс — 17,74 м.

Мужская сборная Великобритании впервые в истории турнира пробежала эстафету 4×400 метров быстрее 3-х минут (2.59,46) и опередила преследователей более чем на 3 секунды.

Суперлига

Командное первенство 
Целый ряд высочайших результатов в индивидуальных видах позволил мужской сборной Великобритании во второй раз выиграть Кубок Европы (впервые это произошло в 1989 году). Российские женщины вернули себе первое место в командном зачёте после того, как годом ранее уступили сборной Германии.

Норвегия и Греция у мужчин и Румыния и Белоруссия у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 7—8 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в чешской Праге, группы B — в ирландском Дублине. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Чехия и Финляндия у мужчин и Чехия и Словения у женщин. Вылетели во Вторую лигу Югославия, Болгария, Ирландия и Австрия у мужчин и Югославия, Литва, Австрия и Бельгия у женщин.

Группа A (Прага)

Группа B (Дублин)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли в двух дивизионах. Команды группы A выступали 28—29 июня в датском Оденсе, группы B — 6—7 июня в латвийской Риге. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Словения, Дания, Белоруссия и Словакия у мужчин и Нидерланды, Дания, Латвия и Словакия у женщин.

Группа A (Оденсе)

Группа B (Рига)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1997 года
Спорт в Германии в 1997 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене